Джулио Розати (; 1858, Рим — 1917, там же) — итальянский художник, ориенталист, представитель академического стиля.

Обучался в Академии святого Луки в Риме. Ученик Франческо Подести.

Писал жанровые полотна маслом, а также мастерски владел техникой акварели. Его картины пропитаны духом XVIII века.

Д. Розати один из представителей ориенталистов (тенденция изображать экзотические традиции восточных культур). Его картины охотно покупали ценители живописи, побывавшие на Востоке.

Сам никогда не бывал в странах Магриба, поэтому при создании картин пользовался предметами с Востока, найденными в Риме и рассказами путешественников.

Умер в 1917 году в Риме.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Giulio Rosati (1858 – 1917, Italian)
 Картины Д. Розати

Художники Италии
Художники-академисты
Художники-ориенталисты